Emma Laine e Irena Pavlović erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Naomi Broady e Kristina Mladenovic hanno battuto in finale Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková 5–7, 6–4, [10–2].

Teste di serie 

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (finale)
 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (semifinali)

 Tímea Babos /  Réka-Luca Jani (primo turno) 
 Naomi Broady /  Kristina Mladenovic (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Slovak Open 2011